Gwen Stacy (рус. Гвен Стейси, род. 7 октября 1994, Денвер, Колорадо, США), известный под псевдонимом ITSOKTOCRY — американский рэпер.

Описанная как «темная электроника», музыка ITSOKTOCRY представляет собой гибрид рока и рэпа. Он известен своей универсальностью, которая побуждает его объединять различные музыкальные стили для создания уникального стиля и быть частью группы GothBoiClique, сотрудничая с Lil Peep, Yunggoth и Jimmy V.

Его известность также связана с публикацией песни Viagra с 909 Memphis для вирусного сиквела, который привел его к достижению первой позиции 50 лучших вирусных треков США по версии Spotify.

Дискография

Студийные альбомы 

 2019 — Poshboy
 2019 — Destroy All Monster

Мини-альбомы 

 2015 — Lavender
 2015 — Open Casket (в составе Funeralparty)
 2015 — iGodz (в составе Dio Collective)
 2015 — Godz (в составе Dio Collective)
 2015 — Tearz (в составе Funeralparty)
 2015 — Bringyourfriends (в составе Funeralparty)
 2015 — Afterlife (в составе Funeralparty)
 2015 — Deathwish
 2015 — Fucking Ugly (в составе Funeralparty)
 2015 — Apeshit (в составе Funeralparty)
 2015 — Dear Marceline (в составе Funeralparty)
 2015 — Retro Ice (в составе Funeralparty)
 2015 — [die!] (в составе Funeralparty)
 2015 — Bringyourfrenemies (в составе Funeralparty)
 2015 — Goodbye Cruel World (в составе Funeralparty)
 2015 — Wiccan Season (в составе Funeralparty)
 2015 — Ultra Rare Chest (в составе Funeralparty)
 2015 — 8-Bit Shawdy
 2015 — 2Milligrams (в составе Dio Collective)
 2015 — Lost Souls
 2015 — Blade Zero
 2015 — Plug List
 2015 — Mental Shawdy
 2015 — Wiccan Season 2
 2015 — Aphrodite
 2016 — XXX Unrated Sextape (совместно со Jimmy V)
 2016 — Dirty Talk
 2016 — Reunion (в составе Funeralparty)
 2016 — Dead Broke (совместно со Lil Peep)
 2016 — Itsoktocry Act.1
 2016 — Blue Citrus [ Scene 1 ]
 2016 — C U Next Tuesday (в составе Whokilledjuliet?)
 2016 — Slayerr
 2016 — Slayerr [ Scene 2 ]
 2017 — Kamikaze Romance [ Scene 3 ]
 2017 — Beautiful Bloodsuckerr [ Scene 4 ]
 2018 — Pastelgore [Act 2. Scene 1]
 2018 — Charm School Reject : Side A

Примечания 

Рэперы США